Župnija Sv. Peter na Kronski gori je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Dravograd-Mežiška dolina Koroškega naddekanata, ki je del Nadškofije Maribor.

Župnijska cerkev je cerkev sv. Petra.

Glej tudi 

 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Kam.si

Sv. Peter na Kronski gori
Dekanija Dravograd-Mežiška dolina
Otiški Vrh